est un mot anglais signifiant « rebond ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , titre original dUn amour infini, film américain de Don Roos sorti en 2000.

 Télévision 

 , titre original de La Règle 38,  de la  de NCIS : Enquêtes spéciales.

 Musique 

 Album 

 , album de Bon Jovi sorti le  ;
 , album de Terence Blanchard sorti le .

 Chanson 

 , chanson de Jay-Z présente sur l'album The Blueprint²: The Gift and The Curse sorti le  ;
 , chanson d'Aaron Carter présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Bon Jovi présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Cab présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Calvin Harris présente sur l'album 18 Months sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Hadouken! présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Iggy Azalea présente sur l'album The New Classic sorti le  ;
 , single d'Iggy Azalea sorti le  sur l'album Digital Distortion ;
 , single de JJ Project sorti le  ;
 , chanson des Jonas Brothers et Demi Lovato sortie le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2003 ;
 , chanson de LMFAO présente sur l'album Party Rock sorti le  ;
 , chanson de MSTRKRFT présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Run–DMC présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sarah Connor présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de System of a Down présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Tarkan présente sur l'album Come closer sorti le  ;
 , chanson de Timbaland présente sur l'album Shock Value sorti le  ;
 ''', chanson de  présente sur l'album '' sorti le .

Autre 

 N'habite pas à l'adresse indiquée

Voir aussi